Giambattista Spinola è stato il nome di due cardinali e arcivescovi di Genova: 
Giambattista Spinola il Vecchio (1615-1704)
e suo nipote:
Giambattista Spinola il Giovane (1646-1719)

Nomi simili 
Un altro cardinale, rispettivamente nipote e pronipote dei sopraccitati, fu
Giovanni Battista Spinola (1651-1752)